Csehország
 Lužany, település a Dél-plzeňi járásban
 Lužany, település a Hradec Králové-i járásban
 Lužany, település a Jičíni járásban
 Szlovákia
 Bánluzsány (szlovákul Podlužany), település a Trencséni kerület Báni járásában
 Long (szlovákul Lužany pri Topli), település az Eperjesi kerület Felsővízközi járásában
 Sarlóska (1899-ig Sarluska, szlovákul Lužany, korábban Šarluhy), település a Nyitrai kerület Nagytapolcsányi járásában